Dominante puede referirse a:

 Lo que ejerce dominio.
 Clases dominantes, ciertas clases sociales.
 Gen dominante, alelos dominantes y carácter dominante, en genética: el concepto "dominante" se opone a "recesivo".
 Dominante (música): en el sistema tonal hace referencia al quinto grado de una escala musical. 
 Dominante (BDSM): la parte "activa" en lo que se conoce como BDSM, relaciones de dominación y sumisión.